Písař může být:

 písař – osoba, jejímž povoláním je psát knihy či dokumenty

příjmení nebo přízvisko osob
 Bartoš Písař (1470–1535) – městský písař v Praze
 Prokop Písař (1390–1482) – český spisovatel a písař Nového Města pražského